Ambohimalaza (Ambovombe), une commune urbaine malgache située dans la partie sud de la région d'Androy ;
 Ambohimalaza (Sambava), une commune urbaine malgache, située dans la partie centrale de la région de Sava ;
 Ambohimalaza Miray,  une commune rurale de Madagascar située à 15 km à l'est de la ville d'Antananarivo.